Forbidden Rose è il secondo profumo realizzato dalla cantante canadese Avril Lavigne nel 2010.

Storia 
Avril ha impiegato circa 2 anni per realizzare il profumo, rilasciato nell'estate del 2010.

Negli Stati Uniti è stato distribuito a partire dal 1 giugno, in Germania e nel Regno Unito a fine giugno, e ad agosto nel resto del Mondo.

La pubblicità per il profumo è stata diretta da Fred Garcon e filmata a Lotus Gardens, Santa Barbara.

Confezione 
La bottiglia di Forbidden Rose è viola e nera, con riflessi d’argento. Il flacone è sfaccettato e dotato di un filo spinato d’argento che circonda il collo della bottiglia. Il tappo appare come una rosa nera lucida. Il filo spinato è in realtà un anello.

Sono stati realizzati una serie di prodotti, ovvero:

 Eau de Parfum (15/30/50/100 ml)
 Eau de Parfum Spray (10 ml)
 Shower Gel (200 ml)
 Body Lotion (200 ml)
 Deodorant Spray (150 ml)

Note

Voci correlate 
 Black Star
 Wild Rose

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Fragranze